Kalidiatou Niakaté – pallamanista francese, ala sinistra
 Modibo Niakaté – cestista francese naturalizzato maliano
 Sikou Niakaté – calciatore maliano, difensore
 Youssouf Niakaté – calciatore francese con cittadinanza maliana, attaccante